Тетеревино — село в Прохоровском районе Белгородской области России, входит Беленихинского сельского поселения.

Население — 331 житель.

Расположено у административной границы с Яковлевским районом. Железнодорожная станция.

История 
Тетеревино было оккупировано фашистскими войсками во второй половине ноября 1941 года.

23 ноября 1941 командир разведроты 227-й стрелковой дивизии РККА капитан Михаил Александрович Золотенков лично застрелил выбранного немцами тетеревинского старосту.

Транспорт 
В 2009 году открыли новую дорогу в село из Беленихино.

Примечания 

Населённые пункты Прохоровского района